Zweigbergk ist der Familienname folgender Personen:

 Eva von Zweigbergk (1906–1984), schwedische Journalistin, Kinderbuchkritikerin und Bilderbuchautorin
 Helena von Zweigbergk (* 1959), schwedische Autorin, Journalistin und Fimrezensentin